El Bayadh (, tamazight ⵍⴱⴰⵢⴻⴹ Lbayeḍ, während der französischen Kolonialzeit Geryville) ist eine Stadt in Algerien. Sie hatte bei der letzten Volkszählung im Jahr 2008 eine Bevölkerung von 85.577 Einwohnern. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz (Wilaya) El Bayadh.

Geografie 
El Bayadh liegt im nordwestlichen Landesinneren des nordafrikanischen Staates im Bereich des Saharaatlas auf einer Hochebene.

Transport 
El Bayadh ist über Nationalstraßen mit der Küstenregion und dem Inneren des Landes verbunden. Vom Flughafen El Bayadh, der nordöstlich der Stadt liegt, gibt es Flugverbindungen nach Algiers und Oran.

Klimatabelle

Söhne der Stadt 
 Boualem Bessaïh (1930–2016), Diplomat und Politiker
 Djamel Menad (* 1960), Fußballspieler und -trainer

Ort in Algerien
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Provinz El Bayadh